Gronovius ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Gronovius (1645–1716), deutscher Altphilologe
 Jan Frederik Gronovius (1686–1762), niederländischer Botaniker
 Johann Friedrich Gronovius (1611–1671), deutscher Altphilologe und Textkritiker
 Laurens Theodor Gronovius (1730–1777), niederländischer Botaniker, Sohn von J. F. Gronovius

Siehe auch:
 Gronov
 Gronow
 Gronover